Chimney Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Mountain (Alabama)	
 Chimney Mountain (Valdez-Cordova Census Area, Alaska)	
 Chimney Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska)	
 Chimney Mountain (Georgia)	
 Chimney Mountain (New York)	
 Chimney Mountain (Oklahoma)	
 Chimney Mountain (Tennessee)	
 Chimney Mountain (Virginia)